Том Да́уд (; , Манхэттен — , ) — американский звукорежиссёр и музыкальный продюсер, работавший на лейбле звукозаписи Atlantic Records.

Записывал таких легендарных музыкантов, как Арета Франклин, Рей Чарльз, Эрик Клэптон, Род Стюарт, Уилсон Пикетт, Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers Band и многих других.

Ахмет Эртегюн (сооснователь и глава Atlantic Records) в 1999 году сказал о нём: «Нет никого, кто бы лучше олицетворял идеальную свадьбу технического совершенства и истинной креативности».

В 1993 году Том Дауд был включён в Зал славы Фонда технического совершенства и креативности, в 2002 году получил престижную Премию попечительского совета «Грэмми».

В 2003 году вышел полнометражный документальный фильм о нём — Tom Dowd & the Language of Music.

В 2012 году Дауд был включён в Зал славы рок-н-ролла (в категории «Награда за музыкальное мастерство»).

Примечания

Ссылки 
 Tom Dowd & The Language of Music — сайт полнометражного документального фильма
 Биография Тома Дауда на сайте Зала славы рок-н-ролла

Лауреаты премии «Грэмми»
Члены Зала славы рок-н-ролла
Выпускники Средней школы Стайвесанта